

Geografia 
 Varea – centro abitato a La Rioja, in Spagna

Navigazione 
 Varea – parte estrema di un’asta cui è collegabile normalmente ogni vela quadra

Persone 
 Abilio Martínez Varea – vescovo cattolico spagnolo
 Juan Varea – calciatore argentino, attaccante